Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ricoh Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 10. bis 11. Juni 2017 stattfand; wobei sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch